Tetis (satèl·lit), satèl·lit de Saturn
 Mitologia: 
 Tetis (filla de Gea), titànide
 Tetis (mare d'Aquil·les), nimfa del mar, mare de l'heroi Aquil·les
 Toponímia: 
Oceà de Tetis: oceà que existí entre el Permià i el Miocè
Sistema de Tetis: sistema muntanyós que s'estén des de l'Atles a l'oest fins a l'Himàlaia a l'est